Gaville ima više značenja:
 Gaville, Ancona
 Gaville, Firenze